Белогорск је топоним који може да се односи на:

 Белогорск (Амурска област) — град у Амурској области, Русија;
 Белогорск (Иркутска област) — село у Иркутској области, Русија;
 Белогорск (Кемеровска област) — варошица у Кемеровској области, Русија;
 Белогорск (Крим) — град на Криму;
 Белогорск (станци) — жељезничка станци у граду Белогорск Амурске области, Русија.